Il dottor Todd Quinlan, soprannominato "Il Todd", è un personaggio della serie TV statunitense Scrubs - Medici ai primi ferri, interpretato da Robert Maschio.

Biografia del personaggio 
È un chirurgo dell'ospedale Sacro Cuore, classificato come tra i migliori all'interno della struttura, infatti rimane il miglior assistente di chirurgia per tre anni di fila prima di essere superato da Turk. Alla fine decide di diventare chirurgo plastico e con ottimi risultati. È amico di Turk e si considera il suo miglior amico a dispetto di J.D. I due giocano spesso insieme a basket.

I gusti sessuali di Todd non sono esplicitamente chiari, tant'è che in una puntata dichiara di apprezzare l'eros a prescindere dal genere. Fa finta di essere gay ne Il mio pranzo, credendo che le "pollastrelle vanno alla ricerca di tizi gay". Fa sempre commenti sessuali nei confronti di uomini e donne indistintamente, ammettendo anche di essere disposto ad andare a letto con una paziente sessantottenne malata di sifilide per dimostrare che lui accetta tutti i candidati, senza badare a età o handicap. Dopo aver parlato con la dottoressa Molly Clock, Todd spiega che la sua visione delle donne è dovuta alla relazione incestuosa avuta con la madre. Ne Il mio mentore tormentato rivela che anche suo padre l'ha influenzato affinché vedesse le donne solo come oggetto sessuale. L'orientamento sessuale di Todd sembra comunque essere eterosessuale per le prime cinque stagioni, sebbene Elliot e Carla fossero convinte che eccedesse con i doppi sensi per convincersi di non essere omosessuale. Alla fine viene chiaramente fatto intendere che è bisessuale, tanto che inizia una relazione con una coppia sposata, mandando baci sia alla moglie che al marito.

Nonostante venga ritenuto stupido da quasi tutti quelli che lo conoscono, Todd è un bravo ragazzo che cerca sempre di aiutare le persone a cui tiene, inoltre come chirurgo plastico è molto ben considerato dai pazienti, visto che non ha alcun pregiudizio da esprimere, ritenendo giusto che chiunque sia libero di scegliere di cambiare qualcosa di sé.
Durante tutta la serie, “Il Todd” parla di sé in terza persona e ha una varietà di "cinque", aggiungendo una parola o un soggetto a "cinque" alla fine. Fa parte del "club dei cervelloni" dell'Inserviente insieme a Ted e Doug.

Curiosità
Todd non aveva un cognome ufficiale fino alla quinta stagione. Nei commenti del DVD della prima stagione, Bill Lawrence spiega che non era mai stato proposto. "Quinlan" è stato scelto da un fan, che l'aveva visto scritto su una maglietta di Todd. C'è un fatto però che smentisce questa affermazione: nell'episodio Le mie labbra sono cucite della quarta stagione, J.D. e Turk sono nello spogliatoio maschile e su uno degli armadietti è possibile leggere: Todd Quinlan. Quindi già dalla quarta stagione si conosce il suo cognome.
Robert Maschio, l'attore che interpreta Todd, è l'attore che è comparso più volte in tanga nella storia della televisione.

Collegamenti con Cougar town 
Tra il 2010 e il 2015, è andata in onda la serie Cougar town, diretta da Bill Lawrence (creatore di Scrubs). Nella seconda stagione, si è scoperto che la serie è collocata nella stessa continuità narrativa di Scrubs, dal momento che in entrambe le serie è presente il personaggio dell'avvocato Ted Buckland, sempre interpretato da Sam Lloyd, il quale in Cougar town nomina personaggi e fatti relativi a Scrubs.

Nella quinta puntata della terza stagione, compare un sanificatore di piscine, sempre interpretato da Robert Maschio, il quale dice di chiamarsi Todd ed ha gli stessi atteggiamenti di Todd Quinlan di Scrubs, tuttavia non è sicuro che il Todd di Cougar town sia lo stesso personaggio di Scrubs, dal momento che sembra non riconoscere Ted.

Note 

Quinlan
Quinlan
Quinlan